Luci Fufidi, jurista romà 
 Fufidi, magistrat romà
 Quint Fufidi, tribú militar 
 Fufidi, jurista romà